Rafael Guerrero puede hacer referencia a:

 Rafael Guerrero Carmona (1862-1936), periodista español. 
 Rafael Guerrero García (1884-1961), pintor español.
 Rafael Guerrero Valenzuela (1915-2008), periodista ecuatoriano.
 Rafa Guerrero, (1963-), exárbitro asistente de fútbol español.
 Rafael Guerrero Maroto, (1969-), detective y escritor de novela negra.

